Le Championnat d'Europe de basket-ball féminin 1989 a eu lieu en Bulgarie et a vu la victoire de l'équipe d'URSS.

Récit

Lieux de compétitions 

 Varna

Équipes participantes et groupes

Tour préliminaire

Tour Final 

Les deux premiers de chaque groupe sont opposés en demi-finale croisée. De même pour les équipes placées  et  .

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
  Championnat d'Europe 1989, sur fibaeurope.com

1989
Basket-ball Europe feminin 1989
Europe feminin 1989, Championnat d'